Konitzi csata: a kelet-pomerániai Konitz, ma Chojnice néven Lengyelország része.
 Konitzi csata (1433) – a Német Lovagrend összecsapása a lengyel-huszita sereg ellen
 Konitzi csata (1454) – a Német Lovagrend összecsapása a lengyel és porosz konföderált sereg ellen
 Chojnicei csata (1656) – a svédek és a lengyelek összecsapása az 1655-60-as északi háborúban
 Chojnicei csata (1939) – a lengyel és a náci német hadsereg összecsapása a második világháborúban